

Дания – Италия 0:0

Швеция – България 5:0 (1:0)

България – Дания 0:2 (0:1)

Италия – Швеция 1:1 (1:0)

Италия – България 2:1 (0:1)

Дания – Швеция 2:2 (1:0) 

C